В годы Великой Отечественной войны 232-я стрелковая дивизия имела два формирования

 232-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (1941)
 232-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (1942-1945)